Шломин — фамилия. Известные носители:

 Шломин, Владимир Семёнович (род. 1921) — учёный в области истории военного флота СССР.
 Шломин, Митрофан Иванович (1896—1917) — участник Октябрьского вооружённого восстания 1917 года в Москве.